Эка́жево () — село в Назрановском районе Республики Ингушетия.

Образует муниципальное образование «сельское поселение Экажево», как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Село расположено по обоим берегам реки Сунжа, у впадения в неё притока Кенч, напротив Насыр-Кортского и Гамурзиевского округов города Назрань, с которым село соединено автомобильным мостом. Столица республики Магас расположена в 2 км южнее села, село Сурхахи — в 4 км юго-восточнее, в верховьях реки Кенч.

История 

Самые ранние археологические памятники, найденные в окрестностях селения Экажево, относятся к Мустьерской эпохе в Ингушетии. Здесь же находится «Экажевское поселение», относящееся к Куро-араксской культуре (бронзовый век).

Также, селение Экажево входит в зону одного из крупнейших групп археологических памятников (в том числе аланских городищ), где согласно некоторым исследователям мог находиться средневековый Магас — столица Аланского государства, в состав которого входила территория современной Ингушетии.

На сегодняшний день непосредственно в селе Экажево археологами зафиксированы: на восточной окраине села — «Экажевское городище № 1 Ачамза-боарз» («Ачам-боарз»); в 50 м от городища «Ачамза-боарз» — «Экажевское городище № 2»; в 2,5 км к северо-востоку от села — «Экажевское городище № 3».

Село Экажево () переводится буквально «село сыновей Экажа», первопоселенцами которого были представители фамилии Экажевых  говорит д.ф.н. Алимбек Куркиев в книге «О некоторых топонимических названиях плоскостной Ингушетии» . 

С 1944 по 1958 год, в период депортации чеченцев и ингушей и упразднения Чечено-Ингушской АССР, село носило название Ново-Ардонское (Новоардонское, Новый Ардон).

В разное время в самом селе и в его окрестностях были уничтожены такие лидеры террористов, как Шамиль Басаев и Александр Тихомиров. Спецоперации, проведённой в селе, был посвящён ряд обширных статей в правозащитной прессе России и СНГ.

Население 

Третий по численности населённый пункт сельского типа в республике, 47-й по России.

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Инфраструктура 
В Экажево действуют 6 общеобразовательных школ. Крупнейшее в республике картофелеводческое хозяйство.

Известные уроженцы 

 Албогачиев Артаган — депутат, делегат. Герой социалистического труда.
 Костоев Исса — государственный советник юстиции 2 класса. Следователь, известен поимкой маньяка Андрея Чикатило.
 Костоев Абубукар — полковник милиции. Герой Российской Федерации
 Хадзиев Хизир — абрек, национальный герой ингушей.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Статья о селе Экажево (2005 год)

Экажево
Сельские поселения Ингушетии